Geografia: topònim municipal comú d'Israel.
Jabneel, una ciutat del districte Central, subdistricte de Rehovot.
Jabneel, un consell local del districte del Nord, subdistricte del Llac Tiberíades.
Regió de Jabneel (o Hevel Jabneel), un consell regional repartit entre el districte Central i el districte del Sud.